Piotr Krysiak (1959-) – polski łyżwiarz szybki, działacz hokejowy
 Piotr Krysiak (1970-) – polski dziennikarz śledczy, pisarz